

Села:
 Переможне — Запорізька область, Василівський район
 Переможне — Запорізька область, Василівський район, Роздольська сільська громада
 Переможне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Переможне — Луганська область, Луганський район
 Переможне — Луганська область, Щастинський район
 Переможне — Львівська область, Львівський район
 Переможне — Одеська область, Одеський район

 Переможне — колишня назва села Мшанець (1975—1990) у Тернопільському районі Тернопільської області Селище:'''
 Переможне — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада